Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori José Higueras e Antonio Muñoz che hanno battuto in finale Jean-Louis Haillet e François Jauffret 6-1 6-4 2-6 6-1.

Teste di serie
 Colin Dibley /  Kim Warwick (primo turno)
 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1977